Tele – obiettivo con angolo di campo stretto
 Télé – comune rurale del Mali
Tele - abbreviazione di televisione

Pagine correlate 

 Tela (disambigua)